Familia Casagrande () este un serial de televiziune american de animație dezvoltat de Michael Rubiner și Miguel Puga pentru Nickelodeon. Un spin-off al serialului Casa Loud creat de Chris Savino, serialul se axează pe familia titulară Casagrande, al cărei cuantum este similar cu cel al grupurilor de cântece. Serialul a avut premiera pe 14 octombrie 2019. Ultimul episod a fost difuzat pe 30 septembrie 2022.

În România, serialul a avut premiera pe 30 martie 2020 pe canalele Nickelodeon și Nicktoons.

Premisă

Casagrandes este în curs de dezvoltare pentru ca Ronnie Anne și Bobby Santiago să se adapteze la noua lor viață în Great Lakes City, unde trăiesc acum cu familia lor Casagrande, generoasă și generoasă, mare, iubitoare și haotică. În serie, Ronnie Anne va face noi prieteni, va construi legături mai puternice cu rudele sale și va explora posibilitățile nesfârșite pe care le oferă viața orașului. Bobby îl va ajuta pe bunicul Hector Casagrande să ruleze magazinul familiei și să se familiarizeze cu caracterele ciudate ale cartierului.

Episoade

Referințe

Legături externe
 

Seriale de televiziune americane
Seriale de animație
Nickelodeon
Seriale de televiziune din 2019